Het Wereldkampioenschap rally in 2011 was de negenendertigste jaargang van het Wereldkampioenschap rally (internationaal het World Rally Championship), georganiseerd door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA).

Wijzigingen reglementen 
 De Super 2000 klasse wordt de basis van de nieuwe World Rally Car categorie, die zullen worden aangedreven door een 1600cc turbo motor, in plaats van de 2-liter turbomotoren uit 2010. Deze nieuwe technische reglementen gaan vanaf 1 januari 2011 van kracht. De World Rally Car auto wordt gebaseerd op de huidige S2000 auto's, aangevuld met aangepaste aerodynamische onderdelen.
 Het sportieve reglement geeft de toegang tot een bandenleverancier naar eigen keuze. Dit reglement wordt ingediend in verband met de controle over de kosten.
 Bandenfabrikant Michelin keert voor het eerst sinds 2005 terug in het kampioenschap als hoofd bandenleverancier, terwijl het Chinese DMACK banden gaat leveren aan kleinere teams. Dit nadat Pirelli heeft aangekondigd over te stappen naar de Formule 1, en hun contract met het WK Rally af liep.
 Het Junior World Rally Championship verdwijnt. In plaats daarvan is de FIA Young Driver Academy opgericht, bedoeld als een kostenbesparend programma voor jonge rijders. Allen nemen hierin deel met een Ford Fiesta geprepareerd door M-Sport en Pirelli is de enige bandenleverancier. Het kampioenschap wordt over zes rondes gehouden.
 Er worden extra kampioenschapspunten toegevoegd aan de top drie rijders op de laatste verreden proef van de eind etappe die op de televisie wordt uitgezonden. De winnaar van de klassementsproef krijgt dan drie punten, met twee en één punt voor de tweede en derde plek respectievelijk.

Puntensysteem 
 Punten wordt uitgereikt aan de top 10 geklasseerden.

 Extra punten worden vergeven aan de top 3 van de Power Stage; 3 punten voor de eerste tijd, 2 punten voor de tweede tijd en 1 punt voor de derde tijd.

Kalender 
De bevestigde kalender voor het seizoen 2011 bestaat uit 13 evenementen. De Rally van Jordanië en Rally van Finland zijn de enige rondes die op een zaterdag zullen eindigen.

Wijzigingen 
 De Rally van Sardinië en Rally van Argentinië keren terug na een jaar op de IRC-kalender te hebben gestaan. Zij vervangen de Rally van Bulgarije en de Rally van Japan.

 De Rally van Griekenland, beter bekend als de Acropolis Rally, vervangt na een tussenjaar de Rally van Turkije.

 De Rally van Australië keert wederom terug als vervanger van de Rally van Nieuw-Zeeland, maar wordt in tegenstelling tot de 2009 editie, die van de oorspronkelijke basis Perth in 2006 naar Kingscliff, Nieuw-Zuid Wales verhuisde, zich nu 250 kilometer ten zuiden verplaatsen in de buurt van Coffs Harbour.

Teams en rijders

Wijzigingen 
 Na gepromoot te zijn tot fabrieksrijder van Citroën tijdens de Rally van Finland 2010 ten koste van Daniel Sordo, wordt Sébastien Ogier vanaf 2011 de tweede rijder van het team naast Sébastien Loeb, na eerder een aanbod van Ford te hebben afgeslagen.

 Mini keert sinds 1967 weer terug als fabrieksteam in de rallysport, waarin het nu voor het eerst gaat deelnemen aan het WK. De constructeur gaat gebruikmaken van de Mini Countryman (hernoemd John Cooper Works WRC), een cross-over model. De auto wordt onder teamleider David Richards geprepareerd door Prodrive. Zij zullen in 2011 een geselecteerd programma afwerken.

 Peter van Merksteijn Jr. gaat in 2011 tien WK-rally's rijden in een Citroën DS3 WRC.

 Daniel Sordo verhuist na vijf actieve seizoenen bij Citroën naar nieuwkomer Mini.

Agenda en resultaten

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Het Ice 1 Racing team van Kimi Raikkönen werd uitgesloten van het klassement in het constructeurskampioenschap, omdat hij niet deelnam aan de Rally van Australië. Ingeschreven teams moeten namelijk op zijn minst twee deelnames buiten Europa doen. Räikkönen heeft voorheen alleen deelgenomen aan de Rally van Jordanië en heeft sindsdien niet meer buiten Europa gereden, terwijl Australië het laatste overzeese evenement is op de kalender.

Standen ondersteunende kampioenschappen

SWRC 

 Noot: Frigyes Turán werd uitgesloten van het klassement.

PWRC

WRC Academy

Statistieken

Rijders

Constructeurs

Galerij

Referenties

Externe links 

  Officiële website World Rally Championship
 Resultaten op Juwra.com
 Resultaten op eWRC-results.com

Rally in 2011
2011